Томас Гутьеррес Алеа (; 11 декабря 1928, Гавана — 16 апреля 1996, там же) — кубинский кинорежиссёр документального и игрового кинематографа, авторитетный представитель так называемого третьего кинематографа.

Биография 
Из обеспеченной семьи. В юности несколько лет занимался музыкой. Рано увлекся кино, но, идя по стопам отца, окончил юридический факультет Гаванского университета (1951 год). Уехал учиться в Экспериментальный центр кинематографии в Риме (1951—1953). Начинал как документалист. Испытал влияние итальянского неореализма, Луиса Бунюэля, Сергея Эйзенштейна. После Кубинской революции стал одним из основателей Киноинститута Кубы (INCAIC), в котором много лет преподавал. Неоднократно представлял Кубу и Латинскую Америку на зарубежных кинофестивалях и конференциях деятелей культуры. В 1963 с фильмом «Двенадцать стульев» (по роману И. Ильфа и Е. Петрова) приезжал в Москву.

Похоронен на гаванском кладбище Колумба.

Творчество 
Гутьеррес Алеа — один из крупнейших кинолетописцев кубинской реальности накануне и после революции. Его фильмы отличались социально-критической направленностью, склонностью к абсурдизму и чёрному юмору, но в целом не входили в прямое столкновение с идеологией и цензурой правительства Фиделя Кастро.

Фильмография 
 La caperucita roja (1947, короткометражный, юмористический)
 El fakir (1947, короткометражный, юмористический)
 Una confusión cotidiana (1950, по новелле Кафки, короткометражный, в соавторстве с Нестором Альмендросом)
 Il sogno de Giovanni Bassain (1953)
 Эль Мегано / El Mégano (1955, документальный, о жизни шахтёров, в соавторстве с Хулио Гарсиа Эспиносой, фильм арестован полицией)
 La toma de La Habana por los ingleses (1958, документальный)
 Эта земля наша / Esta tierra nuestra (1959, документальный)
 Рассказы о революции / Historias de la revolución (1960, премия Союза писателей СССР за сценарий)
 Asamblea general (1960, документальный)
 Смерть интервенту! / Muerte al invasor (1961, документальный, с Сантьяго Альваресом)
 Двенадцать стульев / Las doce sillas (1962, по роману И.Ильфа и Е.Петрова)
 Кумбите / Cumbite (1964, по роману Жака Румена)
 Смерть бюрократа / Muerte de un burócrata (1966, сатирический, специальная премия жюри Карловарского МКФ)
 Воспоминание об отсталости / Memorias del Subdesarrollo (1968, по роману а, две премии МКФ в Карловых Варах)
 Кубинское сражение против демонов / Una pelea cubana contra los demonios (1971, исторический, по книге Фернандо Ортиса, среди сценаристов Мигель Барнет, Хосе Триана)
 El arte del tabaco (1974, документальный)
 Последний ужин / La última cena (1976, исторический, премия зрительских симпатий на МКФ в Сан-Паулу)
 De cierta manera (1977)
 Выжившие (в советском прокате — Осуждённые на одиночество) / Los sobrevivientes (1979, номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского МКФ, Золотая медаль МКФ в Дамаске)
 Hasta cierto punto (1983, автобиографический, Бронзовая медаль МКФ в Дамаске)
 Cartas del parque (1988, сценарий Габриэля Гарсии Маркеса)
 Contigo en la distancia (1991, по рассказу Гарсии Маркеса)
 Клубника и шоколад / Fresa y chocolate (1993, в соавторстве с Хуаном Карлосом Табио, номинация на премию Оскар за лучший зарубежный фильм, премия Ассоциации кинокритиков Аргентины Серебряный кондор за лучший зарубежный фильм, специальная премия жюри и премия Тедди Берлинского МКФ, специальная премия жюри МКФ Санденс)
 Гуантанамера / Guantanamera (1995, в соавторстве с Хуаном Карлосом Табио, по сценарию Элисео Альберто, номинация на Золотого льва Венецианского МКФ, почётное упоминание МКФ Санденс)

Теоретические работы 
 Dialéctica del espectador. La Habana: Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 1982 (изд. на итал. и англ. яз)

Признание 
Номинант и лауреат национальных и международных кинопремий. Премия Министерства культуры Кубы за вклад в национальную культуру (1981). Премия кубинской критики за книгу Диалектика наблюдателя (1983). Высший знак государственного отличия — кубинский орден Феликса Варелы первой степени (1988). Ретроспективы фильмов режиссёра были представлены в Нью-Йорке (1985, 1995), в Британском киноинституте в Лондоне (1989), в Испании и Франции (1994), Индии (2001).

Литература 
 Oroz S. Tomás Gutiérrez Alea: Os filmes que não filmei. Rio de Janiero: Editora Anima, 1985 (интервью с кинорежиссёром)
 Evora J.A. Tomás Gutiérrez Alea. Madrid: Cátedra; Filmoteca Española, 1996
 Schroeder P.A. Tomás Gutiérrez Alea: the dialectics of a filmmaker. New York: Routledge, 2002
 Tomás Gutiérrez Alea y el cine cubano/ Sandra Hernández-Monet, ed. Nantes: CRINI, 2003 (материалы конференции)
 Berthier N. Tomás Gutiérrez Alea et la révolution cubaine. Condé-sur-Noireau: C. Corlet; Paris: Cerf, 2005
 Ibarra M. Tomás Gutiérrez-Alea: volver sobre mis pasos. Madrid: Fundación Autor, 2007 (биография, переизд. в Гаване — 2008)
 Titón, más allá del cine. La Habana: Ediciones Pontón Caribe, 2007 (каталог выставки в Национальном музее изобразительных искусств Кубы)
 Alcàzar J. del, López Rivero S. De compañero a contrarrevolucionario: la Revolución cubana y el cine de Tomás Gutiérrez Alea. Valencia: Universitat de València, 2009

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт документального фильма о режиссёре, снятого его вдовой Миртой Ибарра

Выпускники Экспериментального киноцентра
Кинодокументалисты
Похороненные на кладбище Колон